Ary Sternfeld, (1905 - 1980) un des premiers spécialistes de l'astronautique.
 Joel Sternfeld, (1944 -) un photographe américain.